Pentax K-r — цифровой зеркальный фотоаппарат, выпущенный компанией Hoya под торговой маркой Pentax. Оснащён 12-мегапиксельной КМОП-матрицей. В фотоаппарате применена механическая система удаления пыли с матрицы «Dust removal» (быстрое перемещение матрицы с помощью электромагнитов), SP-покрытие (на основе фторидов) на низкочастотном фильтре и обнаружение частиц пыли «Dust Alert». Как и в предыдущих моделях фирмы, стабилизация изображения осуществляется сдвигом матрицы, что делает её совместимой с любыми, в том числе и резьбовыми, объективами. Выпускается в корпусах разного цвета. Анонсирован 9 сентября 2010 года. После поглощения бизнеса Pentax компанией Ricoh, было объявлено о прекращении выпуска этой модели. Новообразованная компания Pentax Ricoh Imaging Company прекратит приём заказов на данную модель начиная с 9 декабря 2011 года. Однако будет осуществляться дальнейшая поддержка и сервис данной модели, наравне с другими продуктами марки Pentax.

Особенности 
 Лампа подсветки автофокуса.
 Усовершенствованный автофокус SAFOX IX.
 Дисплей 3", 920 000 пикс.
 Возможность использования как фирменного литий-ионного аккумулятора DLi-109, так и AA-батарей (требуется специальная обойма-переходник).
 Чувствительность в диапазоне 200 — 12800 (программно расширяется до 100-25600 в настройках пользователя).
 Серийная съёмка до 6 к/сек (до 25 JPEG / 12 Raw в серии) в быстром режиме и до 2 к/сек (неограниченно JPEG / 36 RAW в серии) в медленном режиме.

Ссылки 

  Пресс-релиз на сайте официального представителя Pentax. 
  Анонс и характеристики Pentax K-r (dpreview.com).

  Изображения Pentax K-r .
  Тест Pentax K-r

Примечания 

Цифрозеркальные фотоаппараты Pentax
APS-C фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2010 году